Bačka est un toponyme qui peut désigner :
 la Bačka, une région historique de l'Europe située dans la plaine pannonienne entre le Danube et la Tisa, qui s'étend principalement en Serbie et en Hongrie, avec quelques enclaves en Croatie ; son nom vient de son ancienne capitale médiévale, Bač ;
 la Bačka serbe, située dans la province autonome serbe de Voïvodine et comprenant les trois districts de :
 Bačka méridionale ;
 Bačka occidentale ;
 et Bačka septentrionale ;
 Baçkë/Bačka, un village du Kosovo situé dans la commune/municipalité de Dragash/Dragaš (selon le Kosovo) ou de (Gora) (selon la Serbie), district de Prizren/Prizren ;
 Bačka, un village du district de Trebišov en Slovaquie.